Trichogyne – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 trichogyne (włostek) – anatomiczny twór niektórych grzybów i glonów